Ниже представлен список главных тренеров, выигравших Кубок европейских чемпионов и Лигу чемпионов УЕФА. Испанский тренер Хосе Вильялонга стал первым тренером, выигравшим Кубок европейских чемпионов в 1956 году с мадридским «Реалом». Английские клубы и тренеры доминировали в турнире в конце 1970-х и начале 1980-х, выиграв все розыгрыши Кубка европейских чемпионов с 1977 по 1982 годы. Несмотря на это, самыми успешными тренерами в Кубке европейских чемпионов являются итальянские тренеры, которые выиграли этот турнир двенадцать раз.

С 1993 года турнир стал официально называться «Лига чемпионов УЕФА», а первым главным тренером, выигравшим этот турнир в новом формате, стал бельгиец Раймон Гуталс, который привёл к победе французский «Олимпик Марсель».

Лишь итальянец Карло Анчелотти выигрывал это турнир четыре раза, а англичанин Боб Пейсли и француз Зинедин Зидан выигрывали этот турнир трижды, при этом Пейсли в качестве главного тренера одной команды — «Ливерпуля» в 1977, 1978 и 1981 годах, Анчелотти же выиграл турнир два раза с «Миланом» в 2003 и 2007 годах и два раза с «Реалом» в 2014 и 2022 году, Зидан трижды подряд выигрывал турнир с «Реалом» в 2016, 2017 и 2018 годах; ещё 18 тренеров выигрывали турнир дважды. Семь человек выигрывали Кубок европейских чемпионов и в качестве игрока, и в качестве тренера, а именно: Мигель Муньос, Джованни Трапаттони, Йохан Кройф, Карло Анчелотти, Франк Райкард, Пеп Гвардиола и Зинедин Зидан.
Пять тренеров выигрывали турнир с двумя разными клубами: Эрнст Хаппель с «Фейеноордом» в 1970 и «Гамбургом» в 1983 годах, Оттмар Хитцфельд с «Боруссией Дортмунд» в 1997 и «Баварией» в 2001 годах, Жозе Моуринью с «Порту» в 2004 и «Интернационале» в 2010 годах, Юпп Хайнкес с «Реалом» в 1998 и «Баварией» в 2013, Карло Анчелотти с «Миланом» в 2003 и 2007 и с «Реалом» в 2014 и в 2022 году.

Список победителей по годам

Тренеры, побеждавшие в турнире более одного раза 
 4 раза
  Карло Анчелотти: 2003, 2007, 2014, 2022 
 3 раза
  Боб Пейсли: 1977, 1978, 1981
  Зинедин Зидан: 2016, 2017, 2018
 2 раза
  Хосе Вильялонга: 1956, 1957
  Луис Карниглия: 1958, 1959
  Бела Гуттманн: 1961, 1962
  Эленио Эррера: 1964, 1965
  Мигель Муньос: 1960, 1966
  Нерео Рокко: 1963, 1969
  Штефан Ковач: 1972, 1973
  Деттмар Крамер: 1975, 1976
  Брайан Клаф: 1979, 1980
  Эрнст Хаппель: 1970, 1983
  Арриго Сакки: 1989, 1990
  Оттмар Хитцфельд: 1997, 2001
  Висенте Дель Боске: 2000, 2002
  Алекс Фергюсон: 1999, 2008
  Жозе Моуринью: 2004, 2010
  Пеп Гвардиола: 2009, 2011
  Юпп Хайнкес: 1998, 2013
Примечание: полужирным шрифтом выделены тренеры, выигравшие турнир с двумя разными клубами.

Главные тренеры по странам 
В этой таблице указано количество побед по гражданской принадлежности главных тренеров.

Примечания

Ссылки 
 История Лиги чемпионов УЕФА на сайте УЕФА
 Список главных тренеров, выводивших команды в финалы клубных турниров УЕФА, на сайте RSSSF

Лига чемпионов УЕФА
Лига чемпионов УЕФА